Matilde Sofía de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg (en alemán: Mathilde Sophie zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg; Oettingen, 9 de febrero de 1816-Obermais, 20 de enero de 1886) fue un miembro de la Casa Principesca de Oettingen-Spielberg por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis, Matilde Sofía también era miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis.

Familia 
Matilde Sofía era la hija mayor y segundo vástago del príncipe Juan Aloisio III de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg y de su esposa, la princesa Amalia Augusta de Wrede.

Matrimonio e hijos 

Matilde Sofía contrajo matrimonio con el príncipe Maximiliano Carlos, 6º príncipe de Thurn y Taxis, cuarto hijo del príncipe Carlos Alejandro, 5º príncipe de Thurn y Taxis y de su esposa, la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz, además de viudo desde hacía más de tres años de la baronesa Guillermina de Dörnberg, el 24 de enero de 1839 en Oettingen. Matilde Sofía y Maximiliano Carlos tuvieron doce hijos:

 Otón (28 de mayo de 1840-6 de julio de 1876).
 Jorge (11 de julio de 1841-22 de diciembre de 1874).
 Pablo (27 de mayo de 1843-10 de marzo de 1879),  conocido por su estrecha amistad con el rey Luis II de Baviera.
 Amalia (12 de mayo de 1844-12 de febrero de 1867).
 Hugo (24 de noviembre de 1845-15 de mayo de 1873).
 Gustavo (23 de febrero de 1848-9 de julio de 1914).
 Guillermo (20 de febrero de 1849-11 de diciembre de 1849).
 Adolfo (26 de mayo de 1850-3 de enero de 1890).
 Francisco (2 de marzo de 1852-4 de mayo de 1897).
 Nicolás (2 de junio de 1853-26 de mayo de 1874).
 Alfredo (11 de junio de 1856-9 de febrero de 1886).
 María Georgina (25 de diciembre de 1857-13 de febrero de 1909).

Títulos y estilos 
 9 de febrero de 1816-24 de enero de 1839: Su Alteza Serenísima la princesa Matilde Sofía de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg.
 24 de enero de 1839-10 de noviembre de 1871: Su Alteza Serenísima la princesa de Thurn y Taxis.
 10 de noviembre de 1871-20 de enero de 1886: Su Alteza Serenísima la princesa viuda de Thurn y Taxis.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Thurn y Taxis
Casa de Oettingen
Princesas de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Baviera
Fallecidos en Merano